Bodor Aladár (1880–1952) író, újságíró, költő
 Bodor Aladár (1913–2000) festő, grafikus